Ernolsheim (elsässisch Arelse) ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Bas-Rhin im Elsass:

Ernolsheim-Bruche
Ernolsheim-lès-Saverne